Nurse With Wound — музыкальный проект британского музыканта и художника . Как правило, NWW причисляют к индастриалу, однако музыка проекта не вписывается ни в один из существующих стилей. На Стэплтона оказали влияние сюрреалистическая живопись и краут-рок.

Конец 70-х-начало 80-х 

Идея создать группу пришла Стэплтону спонтанно – сразу после возвращения из Германии. Стэплтон и его друзья Химан Патак и Джон Фотергилл решают поэкспериментировать с музыкой. Фотергилл становится гитаристом, Патак клавишником, сам Стэплтон играет на перкуссии. Благодаря общему знакомому звукорежиссёру Никки Роджерсу, друзья делают пробную запись в профессиональной студии. Они фиксируют на плёнку поток импровизаций и шутки ради решают разбить записанное на три части и выпустить как цельный альбом. Они называют дебютную пластинку «Chance Meeting on a Dissecting Table of a Sewing Machine and an Umbrella» («Случайная встреча зонтика и швейной машинки на столе для вскрытий»). Стэплтон рисует обложку. С тех пор все альбомы оформлены сюрреалистическими рисунками и коллажами Стивена. Запись выходит в 1979 году. Альбом расходится небольшим тиражом в 500 экземпляров. Реакция на альбом со стороны удивляет музыкантов. Появляются рецензии в нескольких музыкальных журналах. После записи дебютного альбома NWW покидает Патак. Он создаёт свой проект Hastings of Malawi. К 1981 году Nurse With Wound становится сольным проектом Стэплтона.

Знакомство с Дэвидом Тибетом 
В 1983 году Стэплтон знакомится с Дэвидом Тибетом. В то время Тибет был участником Psychic TV. С тех пор музыканты постоянно сотрудничают друг с другом. Тибет периодически поёт на альбомах Стэплтона, а Стэплтон в свою очередь, создаёт нойзовую подкладку для треков Тибета. Музыканты также дают совместные концерты. В 1990 году Стивен Стэплтон основывает собственный инди-лейбл World Serpent. На нём переиздаётся ряд ранних альбомов Nurse With Wound. В 1992 году выходит альбом «Thunder Perfect Mind». Альбом с аналогичным названием существует у проекта Тибета Current 93.

Сотрудничество со Stereolab 
В 1993 году Стэплтон знакомится с музыкантами группы Stereolab. Совместно с группой NWW записывают два альбома «Cramb Duck» и «Simple Headphone Mind».

Дискография 

 Studio albums
 1979 - Chance Meeting On A Dissecting Table Of A Sewing Machine And An Umbrella
 1980 - To The Quiet Men From A Tiny Girl
 1980 - Merzbild Schwet
 1981 - Insect And Individual Silenced
 1982 - Homotopy To Marie
 1983 - Gyllensköld, Geijerstam And I At Rydberg's
 1985 - The Sylvie And Babs Hi-Fi Companion
 1986 - Spiral Insana
 1987 - Drunk With The Old Man Of The Mountains
 1988 - Soliloquy For Lilith
 1989 - A Sucked Orange
 1990 - The Ladies Home Tickler
 1991 - Live At Bar Maldoror
 1991 - The 150 Murderous Passions
 1992 - Thunder Perfect Mind
 1994 - Rock 'n Roll Station
 1995 - Alice The Goon
 1996 - Who Can I Turn To Stereo
 1999 - An Awkward Pause
 2002 - Man With The Woman Face
 2003 - Salt Marie Celeste
 2003 - She And Me Fall Together In Free Death
 2004 - Shipwreck Radio Volume One (Seven Sonic Structures From Utvær)
 2005 - Shipwreck Radio Volume Two (Eight Enigmatic Episodes From Utvær)
 2005 - Echo Poeme. Sequence No. 2
 2006 - Shipwreck Radio. Final Broadcasts
 2006 - Soundpooling
 2008 - Huffin' Rag Blues
 2008 - The Bacteria Magnet
 2009 - Space Music
 2009 - The Surveillance Lounge
 2013 - Chromanatron
 2014 - Lumb's Sister
 2014 - The Great Ecstasy Of The Basic Corrupt
 2018 - Changez Les Blockeurs
 2019 - Trippin' Musik

 Singles & EPs
 1984 - Brained By Falling Masonry
 1984 - No Hiding From The Blackbird / The Burial Of The Sardine (Current 93 / Nurse With Wound)
 1987 - Crank / Wisecrack ‎(Nurse With Wound / The Termite Queen)
 1988 - Alas The Madonna Does Not Function
 1988 - Faith's Favourites (Current 93 / Nurse With Wound)
 1988 - Scrambled Egg Rebellion In The Smegma Dept / Time Stands Still (Nurse With Wound / Current 93)
 1989 - Cooloorta Moon
 1989 - ????! (Nurse With Wound · Sol Invictus · Current 93)
 1990 - Soresucker
 1990 - Sinister Senile E.P.
 1991 - The Mnemonic Fire Escape EP (Richard Sinclair's Caravan Of Dreams / Nurse With Wound / The Underworlde)
 1992 - Alien
 1992 - Steel Dream March Of The Metal Men
 1993 - Crumb Duck (Stereolab / Nurse With Wound)
 1995 - Yagga Blues
 1997 - Simple Headphone Mind (Stereolab · Nurse With Wound)
 2004 - Having Fun With The Prince Of Darkness
 2005 - Duplais Blanche Box Set (Nurse With Wound / The Broken Penis Orchestra)
 2005 - The Little Dipper Minus Two (Echo Poeme Sequence 1)
 2005 - Sand Tangled Women (Echo Poeme Sequence 3)
 2005 - Afraid 1 & 2 / Geometric Horsehair Cavalcade (John Contreras / Rose McDowall / Nurse With Wound)
 2006 - Possible Nursemix For Sun And Moon Ensemble
 2008 - The Funktion Of The Hairy Egg (Code Scramble)
 2010 - Rushkoff Coercion
 2011 - Orgasm Mix (NWW* / A*)
 2011 - 4 Orphans (irr. app. (ext.) / Nurse With Wound)
 2013 - Diploid (Parade ~ Epilogue) (Nurse With Wound • Graham Bowers)
 2013 - Purtle (Nurse With Wound w/ Current 93)
 2014 - Lea Tanttaaria / Great-God-Father-Nieces (Adolf Wölfli / Nurse With Wound)
 2015 - Léon Léhautier / Close To You (André Salmon, Nurse With Wound)
 2016 - Noinge / Gloakid With Phendrabites (Nurse With Wound / Band Of Pain)
 2016 - Les Ventres / Lonely Poisonous Mushroom
 2016 - Faits Divers / Musique Pour Faits Divers: A Piece Of The Sky Is Missing (Charles-Louis Philippe / Nurse With Wound)
 2017 - Rapport A Une Académie / Kafka's Parachute
 2018 - Ci-Gît / To Another Awareness (Antonin Artaud, Nurse With Wound)
 2019 - The Top Of The Left Ear / Sorcière, Ma Mère (Nurse With Wound, Hanns Heinz Ewers)
 2019 - Arcane Reawakening
 2019 - Objet Politique

 Compilations
 1986 - Ladies Home Tickler (Three Piece Sweet)
 1986 - Automating Volume One
 1986 - Necropolis, Amphibians & Reptiles (The Music Of Adolf Wölfli)
 1987 - Automating Volume Two
 1987 - Gyllenskold / Brained
 1989 - Present The Sisters Of Pataphysics
 1990 - Psilotripitaka
 1992 - Sugar Fish Drink (A Layman's Guide To Cod Surrealism*)
 1993 - Large Ladies With Cake In The Oven
 1996 - Crumb Duck (Nurse With Wound • Stereolab)
 1997 - A Missing Sense
 1999 - The Swinging Reflective (Favourite Moments Of Mutual Ecstasy)
 2001 - Funeral Music For Perez Prado
 2003 - England's Hidden Reverse (Nurse With Wound / Current 93 / Coil)
 2005 - Livin' Fear Of James Last Or... Joy In The House Of Dada!!!! (A Nurse With Wound Variety Pack)
 2008 - Two Shaves And A Shine Remix Project
 2009 - Flawed Existence
 2009 - Paranoia In Hi-Fi: Earworms 1978-2008
 2009 - More Automating
 2010 - Automating Volume Three
 2012 - Creakiness And Other Misdemeanours
 2012 - A Sucked Orange / Scrag
 2014 - Terms And Conditions Apply
 2017 - The Swinging Reflective II
 2018 - Acts / Bicycle (Nurse With Wound / Aranos)
 2018 - Sinister Whimsy To The Wretched

 Collaborative
 1983 - Mi-Mort (Current 93 / Nurse With Wound)
 1984 - Nylon Coverin' Body Smotherin' (Nurse With Wound / Current 93)
 1985 - NL Centrum-Amsterdam (Current 93 / Nurse With Wound)
 1986 - A Missing Sense / Rasa (Nurse With Wound / Organum)
 1987 - Nurse With Wound / The Hafler Trio (Nurse With Wound / The Hafler Trio)
 1989 - Horse / Lex Talionis / Lumbs Sister (Current 93 - Sol Invictus - Nurse With Wound)
 1990 - Caught From Behind (M.T.T. Mauro Teho Teardo Featuring Nurse With Wound & Ramleh)
 1991 - Creakiness / Firemoon (Nurse With Wound / Spasm)
 1997 - Acts Of Senseless Beauty (Nurse With Wound, Aranos)
 2001 - Bright Yellow Moon (Current Ninety Three / Nurse With Wound)
 2001 - Santoor Lena Bicycle (Nurse With Wound / Aranos)
 2001 - Motherfuckers Live + Hot Buttered Xhol (Xhol Caravan + Current Ninety Three / Nurse With Wound / Christoph Heemann)
 2001 - Bright Yellow Moon / Purtle (Current Ninety Three / Nurse With Wound)
 2002 - Music For The Horse Hospital / Sounds From The Horse Hospital (Current Ninety Three / Nurse With Wound)
 2003 - Chance Meeting Of Nurse With Wound And Unveiled On Charlottenborg (Nurse With Wound / Unveiled)
 2004 - Angry Eelectric Finger (Spitch'cock One) (Nurse With Wound · Jim O'Rourke)
 2004 - Angry Eelectric Finger 2 - Paraparaparallelogrammatica (Nurse With Wound · Cyclobe)
 2004 - Angry Eelectric Finger 3 - Mute Bell Extinction Process (Nurse With Wound · irr. app. (ext.))
 2004 - Hanu @ Basecloud (Earthmonkey / Nurse With Wound)
 2007 - Disconnected (Faust / NWW)
 2010 - Erroneous, A Selection Of Errors (Larsen & Nurse With Wound featuring Fritz Muller)
 2011 - Rupture (Nurse With Wound • Graham Bowers)
 2011 - The Iron Soul Of Nothing (Sunn O))) Meets Nurse With Wound)
 2012 - Cabbalism (Nurse With Wound & Blind Cave Salamander)
 2013 - [SIC] (Nurse With Wound / Aranos)
 2013 - Parade (Nurse With Wound, Graham Bowers)
 2014 - Excitotoxicity (Nurse With Wound • Graham Bowers)
 2015 - Mutation...The Lunatics Are Running The Asylum... (Nurse With Wound • Graham Bowers)

 Other releases

 1983 - Ostranenie 1913
 1987 - Scrag!
 1989 - Soliloquy For Lilith (Parts 5 & 6)
 1998 - Second Pirate Session - Rock'N Roll Station Special Edition
 2003 - The Musty Odour Of Pierced Rectums (A Collection Of Obsolete Primitive Variations)
 2003 - Chance Meeting Of A Defective Tape Machine And Migraine
 2003 - The Hostess Twinkie Mixes No. 1 - 25
 2004 - Angry Eelectric Finger (Spitch'cock One)
 2004 - Angry Eelectric Finger 2 - Paraparaparallelogrammatica
 2004 - Angry Eelectric Finger 3 - Mute Bell Extinction Process
 2004 - Angry Eelectric Finger - Raw Material - Zero Mix
 2006 - A Handjob From The Laughing Policeman
 2006 - Stereo Wastelands
 2006 - Rat Tapes One
 2007 - Man With The Woman Face - Bonus Material
 2007 - Tooth, Teeth, Milk, Teeth, Skin
 2008 - The Continuous Accident
 2009 - May The Fleas Of A Thousand Camels Infest Your Armpits
 2009 - The Surveillance Lounge / The Memory Surface
 2009 - The Memory Surface - Disc A
 2009 - The Memory Surface - Disc B
 2009 - Ød Lot
 2011 - Space Music 2
 2011 - The Vernacular Surface
 2012 - Lumb's Sister
 2012 - Gulls Just Wanna Have Fun
 2012 - Dream Memory
 2012 - ?
 2012 - Lofoten Deadhead
 2013 - Silver Bromide
 2013 - Xerography
 2014 - The Sadness Of Things
 2014 - Huffin' Rag Blues Vinyl Mix
 2014 - Musical Pumpkin Cottage
 2014 - Requital For Lady Day
 2014 - Contrary Motion
 2014 - Miasm
 2014 - Octopus
 2016 - Dark Fat
 2016 - Dark Drippings
 2016 - Astrophytum
 2017 - Sombrero Fallout
 2018 - Nerve Junction
 2018 - Experimente (Personal Archive Mixes)
 2018 - Experimente II (Son Of Trippin' Music)
 2019 - Arcane Reawakening X
 2019 - Trippin' Musik I
 2019 - Trippin' Musik II
 2019 - Trippin' Musik III

Литература

Ссылки 
 
 Страница Nurse with Wound на сайте лейбла Feelee ()
 Страница Nurse with Wound на проекте Brainwashed

Музыкальные коллективы Великобритании
Индастриал-группы Великобритании
Группы краут-рока
Экспериментальные музыкальные коллективы